4. HNL – Istok u sezoni 2009./2010 je 4 stupanj natjecanja HNL. Liga u ovoj sezoni ima 18 klubova, 2 više nego prethodne sezone. 

U prethodnoj sezoni, NK MV Croatia Slavonski Brod i NK Lipik su se plasirali u 3. HNL – Istok, a NK Šokadija Stari Mikanovci je ispao u nižu ligu (1. ŽNL Vukovarsko-srijemska).

U ovu ligu su se, nakon kvalifikacija, plasirali:
 NK Slobodnica, kao prvi u 1. ŽNL Brodsko-posavska u sezoni 2008./09.
 NK Zrinski Tordinci, kao prvi u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska u sezoni 2008./09.
 NK Elektra Osijek, kao prvi u 1. ŽNL Osječko-baranjska u sezoni 2008./09.
 NK Jedinstvo Donji Miholjac, kao drugi u 1. ŽNL Osječko-baranjska u sezoni 2008./09.

Klubovi u 4. HNL – istok sezone 2009./10.

Ljestvica

Izvori 
 Tablica 4.HNL – Istok 
 rsssf.com, Hrvatska 2009./10., 4. HNL

2009-10 Istok
4-istok
Četvrta hrvatska nogometna liga